Oberarnsdorf heißen folgende Orte:

 die Katastralgemeinde Oberarnsdorf (Gemeinde Rossatz-Arnsdorf) in Niederösterreich
 Oberarnsdorf (Gemeinde Lamprechtshausen), Ortschaft bei Lamprechtshausen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 der Ortsteil Oberarnsdorf der Gemeinde Nobitz im Altenburger Land/Thüringen, siehe Oberarnsdorf (Nobitz)